Shake (dakbedekking), bepaalde houten dakbedekking
 Shake (software)
 Shake (zanger)
 Shake (album), een album van de Italiaanse zanger Zucchero Fornaciari